Moncontour (Côtes-d’Armor) – francuska gmina w regionie Bretania
 Moncontour (Vienne) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes